Sonpur (estat tributari), estat tributari protegit a les Províncies Centrals fins al 1905 i a Bengala (Índia) 
 Sonpur (ciutat), ciutat i municipi d'Orissa, capital del districte de Sonpur
 Sonpur (zamindari), estat tributari protegit al districte de Chhindwara a les Províncies Centrals (Índia)